Tarma (stad), een stad in Peru
Tarma (provincie), een provincie van Peru
Tarma (district), een district van Peru
Tarma (geslacht), een geslacht van nachtvlinders uit de familie spanners (Geometridae)